Ute – plemię Indian ze Stanów Zjednoczonych;
 Ute – miasto w Stanach Zjednoczonych;
 Ute – imię niemieckie, wariant imienia Oda.